Муллоев - фамилия:

 Муллоев, Абдулфаиз — таджикский спортсмен (самбо).

 Муллоева, Мехрона (род. 1998) — российская спортсменка (следж-хоккей).

См. также 
 Мулла
 Мулловка